Het ATP-toernooi van Shenzhen 2016 (met de officiële naam China Open 2016) werd gespeeld van 26 september tot en met 2 oktober 2016. De toernooilocatie waren de hardcourtbanen van het Shenzhen Longgang Sports Center in de Chinese stad Shenzhen.

Het enkelspel werd gewonnen door Tsjech Tomáš Berdych. Hij versloeg in de finale Fransoos Richard Gasquet  met 7-6(5), 6-7(2) en 6-3. Het dubbelspel werd gewonnen door Fabio Fognini en Robert Lindstedt. Zij versloegen in de finale Oliver Marach en Fabrice Martin met 7-6(4) en 6-3.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Shenzhen
ATP-toernooi van Shenzhen